T40 steht für:
 Allison T40, ein Strahltriebwerk für Flugzeuge
 Covini T40 „Summit“, italienischer Sportwagen, siehe Covini Engineering
 Nike T40 T55, eine Rakete
 TschETRA T40, ein Raupenfahrzeug aus russischer Fertigung

T 40 steht für:
 Preußische T 40, eine Baureihe von Dampflokomotiven

T-40 steht für:
 T-40 (Panzer), einen leichten sowjetischen Schwimmpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 T-40 (Traktor), einen in Masse produzierten sowjetischen Traktor aus dem Lipezki Traktorny Sawod

T40